William Gilbert peut faire référence à :

 William Gilbert (1544-1603), un astronome britannique ;
  (1856–1918), un joueur de cricket anglais ;
  (1804–1890), un écrivain et chirurgien anglais (père de W. S. Gilbert) ;
  (1799–1877), un joueur britannique de rugby ;
  (1850–1923), un pasteur et vigneron australien ;
  (1847–1931), un juge américain ;
 William S. Gilbert (1836-1911), un scénariste et compositeur britannique ;
  ;
  (1829–1919) ;
  (1815–1875), un homme politique américain ;
  (1881–1956), un navigateur norvégien.

Voir aussi